Постоји неколико списка које се односе на ISO 639.
 Списак ISO 639-1 кодова (укључује одговарајуће ISO 639-2 и ISO 639-3 кодове)
 Списак ISO 639-2 кодова (укључује ISO 639-1 кодове, неколико табела одвојено са називом)
 Списак ISO 639-3 кодова (неколико страна, укључује обим и врсту)
 Списак ISO 639-5 кодова (огранак, укључује и однос према ISO 639-2 (остала група / група)
 ISO 639 макројезик (садржи списак макројезика укључујући ISO 639-1)
 Списак неповезаних дво-словних кодова у ISO 639 и ISO 3166